

Сучани — село, громада округу Мартін, Жилінський край.
 Нітрянське Сучани — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.